Bohunice (okres Ilava), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Ilava
 Bohunice (okres Levice), een Slowaakse gemeente in de regio Nitra, in het district Levice
 Bohunice (Tsjechië), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen